Nesti Dante - компанія-виробник мила, базується у Флоренції, в Італії. Мило Nesti Dante відомо тим, що виробляється за старовинною технологією, у виробництві застосовуються натуральні інгредієнти.Компанія Nesti Dante була заснована в 1949 році. Незважаючи на те, що 1949 - рік фактичної реєстрації компанії, мило, з'явилося трохи раніше. У 1947 році, молодий миловар Несті, почав варити мило, керуючись старовинними технологіями. Згодом, коли товар почав користуватися попитом, підприємство було зареєстроване у торгово-промисловій палаті Флоренції.
Лілія

Nesti Dante експортує продукцію в країни Європи.

 Для виробництва використовуються котли ємністю до 120000 літрів.
 Щоденна виробнича потужність: 35 тонн мила. 
 Вироблена кількість шматків мила в добу: 250 000. 
 Площа території виробничого комплексу: 8000 кв.м. 
 Сертифікація: національна та міжнародна. 
 Додатково: виробництво рідкого мила і пральних порошків.

Офіційний сайт
http://nestidante.com/ 

Nesti Dante в Україні 
 

Виробники косметики Італії
Підприємства Флоренції